Velika nagrada Kanade 2000 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 18. junija 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,439
|
|-
! 2
| 2 
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:18,537
| +0,098
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:18,801
| +0,362
|-
! 4
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,985
| +0,546
|-
! 5
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:19,483
| +1,044
|-
! 6
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:19,544
| +1,105
|-
! 7
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:19,581
| +1,142
|-
! 8
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:19,742
| +1,303
|-
! 9
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:19,912
| +1,473
|-
! 10
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:19,932
| +1,493
|-
! 11
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:19,954
| +1,515
|-
! 12
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:20,073
| +1,634
|-
! 13
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:20,107
| +1,668
|-
! 14
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:20,113
| +1,674
|-
! 15
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:20,445
| +2,006
|-
! 16
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:20,500
| +2,061
|-
! 17
| 14
|  Jean Alesi 
| Prost-Peugeot
| 1:20,512
| +2,073
|-
! 18
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:20,534
| +2,095
|-
! 19
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:20,692
| +2,253
|-
! 20
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:21,058
| +2,619
|-
! 21
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:21,680
| +3,241
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:22,091
| +3,652
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 69
| 1:41:12,313
| 1
| 10
|-
! 2
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 69
| + 0,174 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 69
| + 15,365 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 18,561 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 69
| + 52,208 s
| 13
| 2
|-
! 6
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 69
| + 1:01,687
| 7
| 1
|-
! 7
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 1:02,216
| 2
|  
|-
! 8
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 69
| + 1:10,455
| 8
|  
|-
! 9
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 69
| + 1:19,899
| 14
|  
|-
! 10
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 69
| + 1:54,544
| 19
|  
|-
! 11
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 68
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 12
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 68
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 13
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 66
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 14
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 64
| Trčenje
| 12
|  
|-
! 15
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 64
| Trčenje
| 6
|  
|-
! 16
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 64
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 48
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 42
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 38
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 34
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 32
| Zavore
| 5
|  
|-
! Ods
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 14
| Menjalnik
| 11
|  
|}

Formula 1 sezona 2000
2000